

Лайв-Оук — місто в окрузі Саттер, штат Каліфорнія
 Лайв-Оук — місто, штат Флорида
 Лайв-Оук — місто, штат Техас
 Лайв-Оук — переписна місцевість в окрузі Санта-Крус, штат Каліфорнія